Мубу — многозначное китайское слово.
 Мубу (сыхуа) — 75-й иероглифический ключ «Дерево».
 Мубу (ухуа) — 109-й иероглифический ключ «Глаз».

Иероглифические ключи